Fuchū – miasto w Japonii, w aglomeracji Tokio
 Fuchū – miasto w Japonii, w prefekturze Hiroszima
 Fuchū-shuku – dziewiętnasta z 53 stacji szlaku Tōkaidō, położona obecnie w mieście Shizuoka